Liushun bezeichnet:

 Liushun (Simao) (六顺镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Simao in der chinesischen Provinz Yunnan
 Liushun (Lintan) (流顺乡), Gemeinde im Kreis Lintan in der chinesischen Provinz Gansu
 Liushun (Xiangfang) (六顺街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xiangfang in der chinesischen Provinz Heilongjiang